Naselje u BiH:
 Baljevac (Bihać, BiH), naselje u sastavu općine Bihać

Naselja u Srbiji:
 Baljevac (Obrenovac, Srbija), naselje u sastavu općine Obrenovac
 Baljevac (Raška, Srbija), naselje u sastavu općine Raška